Le World Championship Series 1963 sono state un tour di tornei di tennis professionisti giocati negli USA e in Canada a cui hanno partecipato 6 dei migliori tennisti professionisti del mondo: Ken Rosewall, Rod Laver, Andrés Gimeno, Barry MacKay, Butch Buchholz, Luis Ayala. Nella prima fase si è disputato un round robin di 40 match e alla fine di questi match in base alla classifica finale i migliori 2 si sono contesi il primo premio di  $ su un totalte di  $ con delle sfide testa a testa, il terzo e il quarto si sono affrontati per spartirsi il montepremi rimanente.
Il tour è iniziato a Boston il 9 febbraio.

Calendario

Round Robin

8 febbraio: Boston 

Classifica provvisaria

9 febbraio: Philadelphia 

Classifica provvisaria

10 febbraio: New York 

Classifica provvisaria

11 febbraio: Springfield 

Classifica provvisaria

14 febbraio: College Park 

Classifica provvisaria

15 febbraio: Richmond 

Classifica provvisaria

17 febbraio: Baltimore 

Classifica provvisaria

18 febbraio: Ithaca  

Classifica provvisaria

20 febbraio: Albany 

Classifica provvisaria

22 febbraio: Montreal

24 febbraio: Toronto 

Classifica provvisaria

25 febbraio: Toronto 

Classifica provvisaria

26 febbraio: Detroit 

Classifica provvisaria

28 febbraio: Charleston 

Classifica provvisaria

4 marzo: Davidson 

Classifica provvisaria

7 marzo: Indianapolis 

Classifica provvisaria

12 marzo: Oklahoma City 

Classifica provvisaria

13 marzo: Wichita 

Classifica provvisaria

15 marzo: Dallas 

Classifica provvisaria

17 marzo: Houston 

Classifica provvisaria

19 marzo: Corpus Christi 

Classifica provvisaria

20 marzo: San Antonio 

Classifica provvisaria

21 marzo: Waco 

Classifica provvisaria

22 marzo: Shreveport 

Classifica provvisaria

23 marzo: Fort Worth 
Classifica provvisaria

24 marzo: Little Rock 

Classifica provvisaria

29 marzo: Kansas City 

Classifica provvisaria

30 marzo: St. Louis 

Classifica provvisaria

Dopo questa tappa i giocatori vanno a Cleveland per disputare il Pepsi-Cola World Pro Championships.

3 aprile: New Castle 

Classifica provvisaria

Tappa sconosciuta

7 aprile: Louisville 

Classifica provvisaria

8 aprile: Nashville 

Classifica provvisaria

9 aprile: Carbondale 

Classifica provvisaria

10 aprile: Wheaton 

Classifica provvisaria

11 aprile: King Point 

Classifica provvisaria

13 aprile: Bermuda 

Classifica provvisaria

14 aprile: Hamilton 

Classifica provvisaria

16 aprile: White Plains 

Classifica provvisaria

Tretorn

19 aprile: East Orange 

Classifica provvisaria

23 aprile: El Paso 

Classifica finale round robin

Dopo la fase del round robin iniziale i primi classificati sono passati ai play-off per contendersi il primo premio di  $. Il terzo e il quarto si giocano il montepremi rimanente. Gli altri 2 non sono andati avanti: Barry MacKay e Luis Ayala hanno concluso il loro tour dopo la tappa di El Paso.

Play-off

25 aprile: San Francisco 

Classifica provvisoria

26 aprile: Los Angeles 

Classifica provvisoria

28 aprile: Salt Lake City 

Classifica provvisoria

29 aprile: Denver 

Classifica provvisoria

1º maggio: Winnipeg 

Classifica provvisoria

Winnipeg

Tappa sconosciuta

10 maggio: Hershey 

Classifica provvisoria

Tappa sconosciuta

12 maggio : New Heaven 

Classifica provvisoria

16 maggio: New York 

Classifica provvisoria

17 maggio: Corvallis 

Classifica provvisoria

19 maggio: Portland 

Classifica provvisoria

20 maggio: Medford 

Classifica provvisoria

21 maggio: Eugene 

Classifica provvisoria

23 maggio: Seattle 

Classifica provvisoria

24 maggio: Vancouver 

Classifica provvisoria

Ultima tappa 
Classifica finale

Ken Rosewall vince le World Series e si aggiudica il primo premio di  $.

Note

Risorse 
 Joe McCauley, The History of Professional Tennis, Londra 2001.

Tennis nel 1963